Propalaeanodon (Пропалаеанодон — „прије Палаеанодона”) је изумрли род плаценталних сисара, из изумрле потпородице Propalaeanodontinae унутар изумрле парафилетске породице Metacheiromyidae, који је у периоду касног палеоцена настањивао подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Propalaeanodon.

Временска распрострањеност рода Propalaeanodon унутар парафилетске породице Metacheiromyidae

Види још 
 Класификација сисара
 Metacheiromyidae

Референце 

Palaeanodonta
Изумрли сисари Северне Америке